

Classifica

Incontri

Classifica marcatori
3 reti

 Ian Rush
 Rudi Völler 

2 reti

 Marc Degryse
 Enzo Scifo
 Paul Bodin (2 rig.)
 Dean Saunders
 Lothar Matthäus (1 rig.)
 Karl-Heinz Riedle

1 rete

 Jan Ceulemans
 Erwin Vandenbergh
 Bruno Versavel
 Mark Hughes
 Uwe Bein
 Guido Buchwald
 Thomas Doll
 Thomas Häßler
 Jürgen Klinsmann
 Andreas Möller
 Jean-Paul Girres
 Robby Langers

Note

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio
 Campionato europeo di calcio 1992

Collegamenti esterni
 

 Q